Брок Нельсон (, 15 октября 1991, Уоррод, Миннесота, США) — профессиональный американский хоккеист, нападающий команды НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс».

Карьера 

Нельсон начинал свой хоккейный путь, выступая за хоккейную команду Высшей школы Уоррода, позже, поступив в Университет Северной Дакоты в Гранд-Форксе, два сезона провёл в сборной университета, выступавшей в рамках Западной студенческой хоккейной ассоциации (WCHA). Также Брок становился номинантом на «Миннесота Мистер Хоккей Эворд» — награду, вручаемую лучшему игроку штата среди учащихся высших школ. На драфте НХЛ 2010 года был выбран под 30-м номером клубом «Нью-Йорк Айлендерс». Нельсон начал свою профессиональную карьеру в системе «Островитян», в команде Американской хоккейной лиги (АХЛ) «Бриджпорт Саунд Тайгерс», в которой сезоне 2011/12 принял участие в плей-офф Кубка Колдера.

Нельсон дебютировал в НХЛ во время розыгрыша плей-офф весной 2013 года. Своё первое очко в НХЛ набрал 8 октября 2013 в победной встрече с «Финикс Койотис», ассистировав Петеру Регину Свою первую шайбу забросил 22 октября 2013 в ворота Роберто Луонго в матче против «Ванкувер Кэнакс». В сентябре 2015 года продлил контракт с «Айлендерс» на 3 года со средней заработной платой $ 2,5 млн в год. 23 мая 2019 года подписал новый контракт с «Айлендерс» на 6 лет, зарплата за сезон составит $ 6 млн.

Международная карьера 

В 2011 году выступал в составе молодёжной сборной США на чемпионате мира 2011 года среди молодёжных команд, где в составе команды завоевал бронзовую медаль.

Также в составе сборной США участвовал в четырёх чемпионатах мира по хоккею с шайбой и в 2015 году завоевал бронзовые награды.

Личная жизнь 

Дядя Брока, Дэйв Кристиан, принял в составе сборной США участие в Олимпийских играх 1980 года в Лейк-Плэсиде, где выиграл золотые медали и сыграл в том самом матче, который позднее назвали чудом на льду. Его дедушка Билл Кристиан вместе с двоюродным дедушкой Роджером Кристианом стали Олимпийскими чемпионами 1960 года в Скво-Велли, играя за сборную США. Ещё один двоюродный дедушка, Гордон Кристиан, в составе сборной США стал обладателем серебряных медалей Олимпийских игр 1956 года в Кортина-д'Ампеццо.

Статистика

Клубная карьера

Международные соревнования

Награды и достижения 

 WCHA — Третья сборная (2011-12)
 WCHA — Сборная турнира (2012)
 МЧМ — третье место (2011)
 ЧМ — третье место (2015)

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 Брок Нельсон на hockeysfuture.com 

Хоккеисты США
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные центральные нападающие
Игроки «Нью-Йорк Айлендерс»
Игроки сборной США по хоккею с шайбой
Участники матчей всех звёзд НХЛ